Нуристан:
 Нуристан — провінція в Афганістані
 Нуристан — міське селище в Узбекистані